Термин «золотой динар» может означать:
 Динар Арабского халифата — золотая монета и одна из ключевых денежных единиц Арабского халифата, а также некоторых государств, возникших после его распада; упоминается в Коране.
 Динар «Исламского государства» — основная денежная единица территорий, контролируемых «Исламским государством».
 Исламский золотой динар — современные проекты введения денежных единиц, основанных на золотом стандарте, или золотых монет, аналогичных упоминаемым в Коране, в некоторых исламских государствах.
  — разновидность исламского золотого динара, выпускаемая с 2006 года в малайзийском султанате Келантан.

См. также 
 
 Динар